Felnémet, 1961 óta Egerhez tartozó egykori község.
 Felnémet nyelvek, a germán nyelvek nyugati csoportjába tartozó nyelvek illetve nyelvváltozatok